Ivan Klarić (odvjetnik), hrvatski odvjetnik i književnik
Ivan Klarić (pedagog), hrvatski učitelj i pedagog
Ivan Klarić (učitelj), hrvatski učitelj i književnik

Izvori